IUT est un sigle qui peut désigner :
 institut universitaire de technologie, en France, un institut d’une université visant la formation aux fonctions d’encadrement technique et professionnel ;
 , une organisation non gouvernementale de sauvegarde des intérêts des locataires et de promotion d'un logement sain et abordable.